Aldo – nome proprio di persona italiano maschile
 Aldo – vescovo cattolico italiano deceduto prima del 1122
 Sant'Aldo – religioso italiano, venerato come santo
 José Aldo – lottatore di arti marziali miste brasiliano
 17019 Aldo – asteroide della fascia principale